21 Armia (ZSRR)
 21 Armia (III Rzesza)